Miejscowości w USA:
 McCracken – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
Gminy w USA:
 McCracken (ang. McCracken Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McCracken (ang. McCracken County) – w stanie Kentucky